Ро́берт Фрэ́нсис Тафт (, , , Род-Айленд, США — 2 ноября 2018) — американский литургист и богослов, исследователь восточных христианских обрядов и традиций, один из крупнейших современных специалистов в этой области. Член ордена иезуитов. В 1970—2002 годах — профессор Папского восточного института, принадлежит к Русскому апостолату.

Биография 
Родился в богатой американской семье, многие члены которой были видными политиками и к которой принадлежал президент США Уильям Говард Тафт.

14 августа 1949 года, в 17-летнем возрасте вступил в новициат Общества Иисуса (иезуитов), позднее принёс обеты в ордене. Образование получил в Бостонском колледже и Фордамском университете Нью-Йорка, где при Русском центре им. В. Соловьева изучал русский язык, культуру и религию под руководством Елены Извольской, Николая фон Бок и Феодора Вилькок. Первой его специальностью был русский язык и славянский богослужебный обряд, затем он расширил поле своей научной деятельности на литургику всех восточных обрядов.

7 июня 1963 года был рукоположен в священники византийского обряда. В 1970 году защитил докторскую диссертацию в Папском восточном институте, в период 1970—2002 годов преподавал литургику в данном учебном заведении. В 1998 году удостоен сана архимандрита.

В 2002 году подал в отставку с поста профессора, в 2011 году отбыл на покой в иезуитский пансион в США, однако продолжал работать над новыми книгами.

Автор более 800 научных работ в области восточной литургики, в том числе многотомного исследования «История литургии св. Иоанна Златоуста».

Роберт Тафт многократно посещал Россию, в том числе и по приглашению Русской православной церкви, где выступал с лекциями, чему способствовало его свободное владение русским языком.

Скончался 2 ноября 2018 года у себя дома в Уэстоне, штат Массачусетс.

Примечания

Труды 
 
 Хуан Матеос; Роберт Тафт. Развитие византийской литургии. — Киев: QUO VADIS, 2009. — 128 с. — ISBN 978-966-1517-38-6
 Тафт Р. Ф. Статьи. Т. I: Литургика. — Омск : Голованов, 2010. — 480 c. — ISBN 978-5-9902610-2-0
 Тафт Р. Ф. Статьи. Т. II: Литургика. — Омск : Голованов, 2011. — 416 c. — ISBN 978-5-9902610-4-4
 Тафт Р. Ф. Великий вход: история перенесения даров и других преданафоральных чинов. — 2-е издание. — Омск: Голованов, 2011. — 544 с. — ISBN 978-5-9902610-3-7
 Тафт Р. Ф. Диптихи — Омск: Голованов, 2012. — 384 с. — ISBN 978-5-9902610-6-8
 Тафт Р. Ф. 21 ответ на вопросы о литургике и не только. — Омск: Амфора, 2013. — 128 с. — ISBN 978-5-904947-90-3
 Тафт Р. Ф. Литургия, описанная в «Мистагогии» Максима Исповедника: византийская, палестинская — или иная? // Альманах Свято-Филаретовского института / Пер. с англ. З. М. Дашевской, О. С. Хегай. — 2013. — Вып. 8. — С. 9-62.
 Тафт Р. Ф. Какова роль мирян в Церкви? Миряне и есть Церковь! // Вестник СФИ / Пер. с англ. З. М. Дашевской. — 2021. — Вып. 37. — С. 43-73.

Литература 
 Колупаев В. Тафт Роберт // Католическая энциклопедия. Т. 4. Изд. францисканцев. : 2011. С. 1251. ISBN 978-5-89208-096-5
 Штефан Липке, свящ. Признание анафоры Аддая и Мари католической церковью в 2001 году: богословский вклад и главные аргументы архимандрита Роберта Тафта // Вестник СФИ. — 2020. — Вып. 33. — С. 28-36.
 Эдвард, свящ. Научное наследие архимандрита Роберта Френсиса Тафта, О. И. (9.01.1932-2.11.2018): размышления о методе // Вестник СФИ. 2021. Вып. 40. С. 121—143.

Ссылки 
 Подробная биография
 Краткая биография и список трудов
 Библиография и некоторые работы Р. Ф. Тафта
 Священник Роберт Тафт: Ты являешься частью проблемы или частью решения? // Богослов.ру, 30 октября 2013
 «Критика и критическое мышление — это дело и даже долг ученого»: Интервью с архимандритом Робертом Тафтом // Киевская Русь, 11.06.2011
 Иезуит и христианский Восток: Интервью о. Роберта Тафта SJ журналу «Diakonia» // МСІ-Milites Christi Imperatoris, 1991 г. (обновлено в 2004 г.)

Католические богословы
Священники Российской грекокатолической церкви
Литургисты
Тафты
Иезуиты в Русском зарубежье
Выпускники Фордемского университета